Лямцино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лямцино — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Лямцино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.

См. также 
 Лямцыно — деревня в Вологодском районе Вологодской области.